La pietra filosofale – opera lirica
La pietra filosofale – film del 1958
Harry Potter e la pietra filosofale – romanzo